Eredivisie 2015/2016 är den 60:e säsongen av Eredivisie, Nederländernas högsta fotbolldivision. Regerande mästare är PSV.

Lag
Totalt 18 lag deltar i ligan: De 15 bästa lagen från säsongen 2014/2015 samt tre uppflyttade lag.

NEC Nijmegen, mästaren i Eerste Divisie 2014/2015 samt playoff-vinnaren Roda JC Kerkrade återvände till Eredivisie efter endast en säsong. De Graafschap, den andra playoff-vinnaren, återvände till högsta serien för första gången sedan säsongen 2011/2012.

Klubbinformation

Tränarförändringar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-tricks

Noter
4 Spelaren gjorde 4 mål

Kvalspel

Referenser

2015 i Nederländerna
2016 i Nederländerna
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016